Clint Leemans – calciatore olandese
Ken Leemans – calciatore belga
Sara Leemans – ex cestista belga
Tuffy Leemans – giocatore di football americano statunitense
Victor Leemans – politico belga